Diese Liste der serbischen Außenminister listet alle serbischen Außenminister seit 1811 auf.

Erster Serbischer Aufstand (1804 – 1813)

Fürstentum Serbien (1833 – 1882)

Königreich Serbien (1882 – 1918)

Serbien und Montenegro (1992 – 2006) 
siehe Liste der montenegrinischen Außenminister

Serbien (seit 2006)

Weblinks 

!
Serbien